Rupal steht für:
 Rupal (Fluss), ein Gletscherbach am Fuß des Nanga Parbat, siehe Rupalgletscher
 Rupal (Dorf), ein an diesem Bach gelegenes Dorf in der Region Gilgit-Baltistan, Pakistan